Серге́й Бело́в:
 
 
 
 Белов, Сергей Владимирович (1936—2019) — советский и российский литературовед, книговед, библиограф.
 Белов, Сергей Николаевич (род. 1954) — советский и российский драматург, московский театрал. 
 Белов, Сергей Олегович (род. 1971) — российский художник, график.
 Белов, Сергей Павлович (1941—2019) — советский и российский художник-реставратор.
 Белов, Сергей Сергеевич (род. 1982) — российский хоккеист, тренер.